Juraj Horváth je jméno více osobností: 
 Juraj Horváth (soudce) (1947–2014), slovenský právník maďarského původu, ústavní soudce
 Juraj Horváth (umělec) (* 1974), český ilustrátor a grafik slovenského původu